Amnicola granum är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1822.  Amnicola granum ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
granum